Portugália városainak listája népesség szerint

Külső hivatkozások 
 Portugál városok.lap.hu - linkgyűjtemény

Források 
 UMA POPULAÇÃO QUE SE URBANIZA, Uma avaliação recente - Cidades, 2004 A Portugál Földrajzi Intézet tanulmánya 2001. évi népszámlálási adatok alapján.

Települések listái országok szerint